Esta lista de países por dimensão ferroviária é baseada nos dados da União Internacional de Vias Ferroviárias, em que também estão inclusas linhas que não transportam passageiros.

Posições

Sem ferrovias 
Os países desta lista já tiveram ou estão planejando a construção de ferrovias.

 Andorra
 Bahrein - Parte da Ferrovia do Golfo.
 Belize - Planejado para 2007.
 Butão - Planejado sem previsão de início.
 Burundi - Planejado para 2008.
 Cabo Verde - Já teve ferrovia para carregamento de sal em Santa Maria.
 República Centro-Africana - Proposto de Bangui a Camarões.
 Chade - Possível conexão com a Líbia.
 Chipre - Já teve linhas operando de 1905 a 1951.
 Gibraltar - Não há.
 Gâmbia - Há propostas de construção.
 Guiné-Bissau - Planejado para 1998.
 Iêmen 
 Islândia - Não há.
 Kuwait - Parte da Ferrovia do Golfo.
 Líbia - Já teve de 1912 a 1965
 Macau - Planejado para 2015.
 Malta - Já teve de 1883 a 1931
 Maurícia - Já teve de cerca de 1860 a cerca de 1960.
 Níger - Não há.
 Omã - Parte da Ferrovia do Golfo.
 Papua-Nova Guiné - Planejado para 2007.
 Ruanda - Planejado para 2008.
 Qatar - Planejado para 2008.
 San Marino - Já houve ligação entre a Itália e a capital de San Marino até 1944.
 Somália - Já teve de 1914 a 1941.
 Trinidad Tobago - Já teve de 1876 a 1968.
 Tuvalu - Não há.
 Vanuatu - Não há.

Ver também 
 União Internacional de Caminhos de Ferro

Fonte principal: Dados da União Internacional de Vias Ferroviárias.

Listas de países
Transporte ferroviário